Dannenwalde steht für:

 Dannenwalde (Gransee), einen Ortsteil der Stadt Gransee im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Dannenwalde (Gumtow), einen Ortsteil der Gemeinde Gumtow im Landkreis Prignitz in Brandenburg